Osoby o nazwisku Dłuska
 Bronisława Dłuska (1865–1939) – polska lekarka, żona Kazimierza Dłuskiego
 Helena Dłuska (1892–1921) – taterniczka, córka Kazimierza Dłuskiego
 Janina Dłuska (1899–1932) – artystka malarka, projektantka i dekoratorka
 Janina z d. Dłuska (1909–1986) – pierwsza żona Czesława Miłosza
 Maria Dłuska (1900–1992) – polonistka, językoznawca i teoretyk literatury
 Teresa Dłuska (1928–2009) – polska działaczka społeczna, statystyk

Zobacz też 
 Dłuski